Hernán Altolaguirre (1993) – calciatore argentino
 Manuel Altolaguirre (1905-1959) – poeta spagnolo
 Quintín Altolaguirre Zabala (1876-1936), medico, ginecologo e politico spagnolo
 Santiago Altolaguirre Altolaguirre, nome secolare di Mariano di San Giuseppe (1857-1936) – presbitero e martire spagnolo